Ильяшенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Ильяшенко, Василий Васильевич (1935—2014) — советский кинорежиссёр.
 Ильяшенко, Владимир Владимирович — российский учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Ильяшенко, Георгий Данилович (1918—1987) — участник советско-японской войны, Герой Советского Союза
 Ильяшенко, Илья Ефимович (1859—1920) — сенатор, товарищ министра юстиции (1913—1917).
 Ильяшенко, Кирилл Фёдорович (1915—1980) — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Молдавской ССР.
 Ильяшенко, Николай Алексеевич (1861 — после 1917) — российский журналист правого направления, редактор и издатель, политический и общественный деятель.
 Ильяшенко, Олег Петрович (род. 1941) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Ильяшенко, Павел Александрович (род. 1990) — казахстанский пятиборец, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
 Ильяшенко, Юлий Сергеевич (род. 1943) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Ильяшенко, Юрий Михайлович — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1938 года рождения, депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва, г. Алматы. От Акмолинской области.

См. также 
 Ильяш
 Ильяшенки
 Ильяшенков

Примечания